Olé
 OLE — sigla de Object Linking and Embedding

Desambiguação